Donnhauser ist der Familienname folgender Personen:
 Ingo Donnhauser (* 1981/1982), deutscher Archivar und Historiker
 Winfried Donnhauser (1922–2008), deutscher Lehrer, Schulleiter und sportpädagogischer Publizist

Siehe auch:
 Donhauser